Blabial frikativa kan syfta på:

Tonlös bilabial frikativa – ett konsonant språkljud med IPA-tecken 
Tonande bilabial frikativa – ett konsonant språkljud med IPA-tecken

Se även
Bilabial konsonant
Frikativa

Konsonantljud